Bastuholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastuholmen, Vörå, Österbotten, 
 Bastuholmen, Kaskö, Österbotten, 
 Bastuholmen, Nagu, Åboland, 
 Bastuholmen, Ekenäs, Nyland, 
 Bastuholmen, Sibbo, Nyland, 
 Bastuholmen (väster om Långön, Pyttis), Kymmenedalen, 
 Bastuholmen (norr om Långön, Pyttis), Kymmenedalen,

Se även
Bastuholm
Bastholm
Bastholmen
Bastholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar